Maikowo () ist der Name russischer Orte:

 Maikowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Maikowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Maikowo (Kimry), Dorf im Rajon Kimry, Oblast Twer
 Maikowo (Olenino), Dorf im Rajon Olenino, Oblast Twer
 Maikowo (Tomsk), Dorf in der Oblast Tomsk
 Maikowo (Tula), Dorf in der Oblast Tula